Hasenklein kann nichts dafür steht für:
 Hasenklein kann nichts dafür (Theaterstück), Bühnenstück von Hans Mahner-Mons
 Hasenklein kann nichts dafür (1932), deutscher Kinofilm von Max Neufeld
 Hasenklein kann nichts dafür (1963), deutscher Fernsehfilm von Rolf von Sydow